Oberfischbach (Rijnland-Palts), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Oberfischbach (Freudenberg), plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen